Amerikai Egyesült Államok
 Manistee (Alabama)
 Manistee (Michigan)
 Manistee megye (Michigan)
 Manistee Township Michigan állam Manistee megyéjében